Пежо 5008 може да се отнася за:
 Пежо 5008 I (2009 – 2017), модел компактни многофункционални автомобили
 Пежо 5008 II (2017 – 2023), модел средни кросоувър автомобили
 Пежо 5008 III (2023 – ), модел средни кросоувър автомобили